Die St. Petersburg Open 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 23. bis 29. Oktober 2006 in Sankt Petersburg stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen. In derselben Woche wurde in Lyon der Grand Prix de Tennis de Lyon und in Basel die Davidoff Swiss Indoors Basel gespielt, welche genau wie die St. Petersburg Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Schwede Thomas Johansson, der dieses Jahr abermals das Finale erreichte. Im Finale unterlag er aber dem Kroaten Mario Ančić (Nr. 3 der Setzliste), der das Turnier ohne Satzverlust gewann. Für Ančić war es der dritte und letzte Karrieretitel.
Titelverteidiger im Doppel waren Julian Knowle und Jürgen Melzer, die in diesem Jahr ebenfalls das Finale erneut erreichten. Dieses Mal waren sie an Position 2 gesetzt. Sie unterlagen den Setzlistenersten Simon Aspelin und Todd Perry in zwei Sätzen. Zusammen war es ihr dritter gemeinsamer Titel. Für Aspelin war es der sechste Titel gewann, für Perry der vierte.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 975.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.000.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Sankt Petersburg